Olympische Winterspelen 1980, de dertiende editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Lake Placid
Olympische Zomerspelen 1980, de tweeëntwintigste editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Moskou